Svjetsko prvenstvo u motociklizmu u klasi 50cc za 1983. godinu je drugi put zaredom osvojio švicarski vozač Stefan Dörflinger na motociklu Krauser (odnosno preimenovani Kreidler).  
Ovo je bila posljednja sezona klase 50cc, koju je u okviru Svjetskog prvenstva od 1984. zamijenila klasa 80cc.

Raspored utrka i osvajači postolja 
1983. godine je bilo na rasporedu 12 trkaćih vikenda Svjetskog prvenstva, a na njih 7 su održane utrke u klasi 50cc. 

{| class="wikitable sortable" style="font-size: 85%" 
! !! !!staza !! !!width="10%"|službeni naziv utrke !! !! !! !!motocikl !!pobjednik !!motocikl !!drugoplasirani !!motocikl !!trećeplasirani !!motocikl !! 
|-
| ||<small> 19. ožujka 1983. || Kyalami ||VN Južne Afrike ||<small> Nashua Motorcycle Grand Prix ||colspan="10" align="center"| nije bilo utrke 50cc || 
|-
|1 ||<small> 3. travnja 1983. || Le Mans - Bugatti ||VN Francuske ||<small> Grand Prix de France 
| Stefan Dörflinger ||Kreidler   (Krauser)  || Stefan Dörflinger ||Kreidler   (Krauser)  
| Stefan Dörflinger ||Kreidler   (Krauser)  || Eugenio Lazzarini ||Garelli || Hagen Klein ||FKN   (Kreidler FKN)  
|   
|-
|2 ||<small> 24. travnja 1983. || Monza ||VN Nacija ||<small> 61º Gran Premio delle Nazioni  
| Stefan Dörflinger ||Kreidler   (Krauser)  || Eugenio Lazzarini ||Garelli 
| Eugenio Lazzarini ||Garelli || Claudio Lusuardi ||Villa || George Looijesteijn ||Kreidler 
|   
|-
|3 ||<small> 8. svibnja 1983. || Hockenheimriing ||VN Njemačke ||<small> Großer Preis von Deutschland 
| Stefan Dörflinger ||Kreidler   (Krauser)  || Stefan Dörflinger ||Kreidler   (Krauser)  
| Stefan Dörflinger ||Kreidler   (Krauser)  || Eugenio Lazzarini ||Garelli || Gerhard Bauer ||Ziegler   (Rieju)  
|    
|-
|4 ||<small> 22. svibnja 1983. || Jarama ||VN Španjolske ||<small> XXXIII Gran Premio de España de motociclismo 
| Eugenio Lazzarini ||Garelli || Eugenio Lazzarini ||Garelli 
| Eugenio Lazzarini ||Garelli || Stefan Dörflinger ||Kreidler   (Krauser)  || Jorge Martínez ||Bultaco 
|   
|-
| ||<small> 29. svibnja 1983. || Salzburgring ||VN Austrije ||<small> Großer Preis von Österreich  ||colspan="10" align="center"| nije bilo utrke 50cc || 
|-
|5 ||<small> 12. lipnja 1983. || Grobnik ||VN Jugoslavije ||<small> Yu Grand Prix 
| Eugenio Lazzarini ||Garelli || Ricardo Tormo ||Garelli   (Bultaco)  
| Stefan Dörflinger ||Kreidler   (Krauser)  || Hans Spaan ||Kreidler || Rainer Kunz ||FKN   (Kreidler FKN  MBA)  
|   
|-
|6 ||<small> 25. lipnja 1983. || Assen ||VN Nizozemske ||<small> Grote Prijs van Nederland der K.N.M.V. - 53e Dutch TT 
| Stefan Dörflinger ||Kreidler   (Krauser)  || Eugenio Lazzarini ||Garelli 
| Eugenio Lazzarini ||Garelli || Stefan Dörflinger ||Kreidler   (Krauser)  || Ricardo Tormo ||Garelli   (Bultaco)  
|   
|-
| ||<small> 3. srpnja 1983. || Spa-Francorchamps ||VN Belgije ||<small> Johnson GP of Belgium ||colspan="10" align="center"| nije bilo utrke 50cc || 
|-
| ||<small> 31. srpnja 1983. || Silverstone ||VN Velike Britanije ||<small> Marlboro British Grand Prix ||colspan="10" align="center"| nije bilo utrke 50cc || 
|-
| ||<small> 6. kolovoza 1983. || Anderstorp ||VN Švedske ||<small> Swedish TT  ||colspan="10" align="center"| nije bilo utrke 50cc || 
|-
|'''7 ||<small> 4. rujna 1987. || Imola ||VN San Marina ||<small> 3º Gran Premio San Marino 
| Stefan Dörflinger ||Kreidler   (Krauser)  || Ricardo Tormo ||Garelli   (Bultaco)   
| Ricardo Tormo ||Garelli   (Bultaco)  || Stefan Dörflinger ||Kreidler   (Krauser)  || Claudio Lusuardi ||Villa 
|   
|-
|}
 
VN Nacija - također navedena kao VN Italije  
VN Njemačke - također navedena kao VN Zapadne Njemačke  
VN Nizozemske - također navedena kao Dutch TT  
VN Velike Britanije - također navedena kao VN Britanije  
VN Švedske - također navedena kao Swedish TT

 Poredak za vozače 
 Sustav bodovanja 
Bodove je osvajalo prvih 10 vozača u utrci. 

{| class="wikitable sortable" style="font-size: 90%" 
!mj. !!vozač !!konstruktor !! !!momčad (tim) !!motocikl !!bodova 
|- bgcolor="gold" 
|1. || Stefan Dörflinger ||Kreidler  Krauser  Krauser-Kreidler || 1 ||<small> '''Krauser Racing Team ||<small> Kreidler  Krauser  Krauser-Kreidler ||align="right"|81 
|- bgcolor="silver" 
|2. || Eugenio Lazzarini ||Garelli || ||<small> Garelli Corse  ||<small> Garelli ||align="right"|69 
|-bgcolor="goldenrod" 
|3. || Claudio Lusuardi ||Villa  Moto Villa ||''' ||<small> ''' ||<small> Villa  Moto Villa ||align="right"|38 
|-
|4. || Hans Spaan ||Kreidler || ||<small> H.S.-Racing ||<small> Kreidler ||rowspan="2" align="right"|34 
|-
|5. || George Looijesteijn ||Kreidler || ||<small> M. Van Eijk  Daihatsu ||<small> Kreidler 
|-
|6. || Hagen Klein ||Kreidler  Kreidler FKN || ||<small> Nava-FKN-Racing Team ||<small> Kreidler  Kreidler FKN ||align="right"|33 
|-
|7. || Ricardo Tormo ||Kreidler  Garelli  Bultaco || ||<small> ||<small> Kreidler  Garelli  Bultaco  ||align="right"|25 
|-
|8. || Eainer Kunz ||Kreidler  Kreidler FKN || ||<small> Nava-FKN-Racing Team ||<small> Kreidler  Kreidler FKN ||align="right"|21 
|-
|9. || Gerhard Bauer ||Ziegler  Rieju || ||<small> Zweiradsport Steger ||<small> Ziegler  Rieju ||align="right"|20 
|-
|rowspan="2"|10. || Theo Timmer ||Casal || ||<small> H.U. Racing ||<small> Casal ||rowspan="2" align="right"|17 
|-
| Rainer Scheidhauer ||Kreidler || ||<small> RS Rallye-Sport ||<small> Kreidler 
|-
|12. || Ingo Emmerich ||Kreidler  TYL  EV || ||<small> Yamaha Kaufmann Racing Team ||<small> Kreidler  TYL  EV ||align="right"|14 
|-
|13. || Jorge Martínez ||Bultaco  Metrakit  Motul || ||<small> ||<small> Bultaco  Metrakit  Motul ||align="right"|10 
|-
|14. || Zdravko Matulja ||Tomos || ||<small> ||<small> Tomos ||align="right"|8 
|-
|15. || Paul Rimmelzwaan ||Roton  Kreidler || ||<small> ||<small> Roton  Kreidler ||rowspan="3" align="right"|6 
|-
|16. || Gerhard Singer ||Kreidler || ||<small> ||<small> Kreidler 
|-
|17. || Otto Machinek ||Kreidler || ||<small> ||<small> Kreidler 
|-
|18. || Paul Bordes ||Moto 2L || ||<small> ||<small> Moto 2L Lang ||align="right"|5 
|-
|19. || Giuseppe Ascareggi ||Minarelli || ||<small> ||<small> Minarelli ||rowspan="2" align="right"|4 
|-
|20. || Jos van Dongen ||Kreidler || ||<small> ||<small> Kreidler 
|-
|21. || Daniel Mateos ||Kreidler  Bultaco || ||<small> ||<small> Kreidler  Bultaco ||align="right"|3 
|-
|rowspan="3"|22. || Hans Koopman ||Kreidler || ||<small> Bistro'T Landeke ||<small> Kreidler ||rowspan="3" align="right"|2 
|-
| Maurizio Stocco ||Kreidler || ||<small> ||<small> Kreidler 
|-
| Paolo Priori ||Paolucci || ||<small> ||<small> Paolucci 
|-
|25. || Massimo De Lorenzi ||Minarelli || ||<small> ||<small> Minarelli ||align="right"|1 
|-
|}
 u ljestvici vozači koji su osvojili bodove u prvenstvu 

 Poredak za konstruktore Garelli'' prvak u poretku konstruktora.

Povezani članci 
 Svjetsko prvenstvo u motociklizmu
 Svjetsko prvenstvo u motociklizmu – niže klase

Vanjske poveznice  
  motogp.com 
  racingmemo.free.fr, LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE VITESSE MOTO 
  pilotegpmoto.com 
  jumpingjack.nl, Alle Grand-Prix uitslagen en bijzonderheden, van 1973 (het jaar dat Jack begon met racen) tot heden. 
  motorsport-archive.com, World 50ccm Championship :: Overview 
  the-sports.org, Moto - 50cc - Prize list 
  en.wikipedia.org, 1983 Grand Prix motorcycle racing season 
  it.wikipedia.org, Motomondiale 1983 
  es.wikipedia.org, Temporada 1983 del Campeonato del Mundo de Motociclismo

Izvori  
 
  motogp.com, GP Results / 1983 / 50cc, pristupljeno 25. listopada 2022. 
  motogp.com, Championship Standings 50cc 1983, pristupljeno 25. listopada 2022. 
  motogp.com Statistics / 1983 / 50cc / Grand Prix Race Winners, pristupljeno 25. listopada 2022. 
  motogp.com Statistics / 1983 / 50cc / Riders Stats / Grand Prix Podiums, pristupljeno 25. listopada 2022. 
  racingmemo.free.fr, CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE MOTO - CLASSEMENTS COMPLETS - 1983 - 50cc, pristupljeno 25. listopada 2022. 
  racingmemo.free.fr, Les Championnats du Monde de Courses sur Route - L'année 1983, pristupljeno 25. listopada 2022. 
  jumpingjack.nl, 1983 - GP, wayback arhiva 
  pilotegpmoto.com, 1983 (GP), preuzeto 25. listopada 2022. 
  

1983 4 50cc